Huang är ett vanligt kinesiskt efternamn, som på kinesiska traditionellt skrivs 黃, förenklat 黄. Pinyin-transkriptionen Huáng, ansluter till nordkinesiskt uttal och är den officiella i Folkrepubliken Kina. Personer från Hongkong och utvandrare från södra Kina, som talar kantonesiska, kan skriva såväl detta namn som namnet Wang (王), med västerländsk skrift som Wong. Se vidare detta namn.

Den 31 december 2014 var 845 personer med efternamnet Huang bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Huang
Personer utan angiven nationalitet är från Kina
Män
 Huang Chao (död 884), ledare av uppror mot Tang-dynastin
 Huang Chung-Yi (född 1967), taiwanesisk basebollspelare
 David Huang (född 1988), kinesisk-svensk pianist
 Huang Huadong (född 1972), gymnast
 Huang Liping (född 1973), gymnast
 Huang Wen-Po (född 1971), taiwanesisk basebollspelare
 Huang Xianfan (1899–1982), historiker, lärare och antropolog
 Huang Xu (född 1979), gymnast
 Huang Yong (1974–2003), seriemördare
 Huang Yong Ping (född 1954), kinesisk-fransk installationskonstnär

Kvinnor
 Huang Haiyang (född 1985), fäktare
 Huang Hua (född 1969), badmintonspelare
 Huang Junxia (född 1975), landhockeyspelare
 Huang Nanyan (född 1977), badmintonspelare

 Huang Qun (född 1969), gymnast
 Huang Shanshan (född 1986), gymnast
 Huang Sui (född 1982), badmintonspelare
 Huang Wenyi (född 1991), roddare
 Huang Xuechen (född 1990), konstsimmare
 Huang Zhihong (född 1965), kulstötare

Källor

Kinesiska efternamn